

Cmentarze wojenne w Białej Podlaskiej
 Cmentarz wojenny w Białej Podlaskiej przy ulicy Pokoju – z I i II wojny światowej
 Cmentarz wojenny w Białej Podlaskiej przy ulicy Warszawskiej – I wojna światowa, nieistniejący
 Cmentarz wojenny w Białej Podlaskiej w Zofii Lesie – I wojna światowa, nieistniejący
 Cmentarz jeńców radzieckich w Białej Podlaskiej – II wojna światowa
 Cmentarz jeńców włoskich w Białej Podlaskiej – II wojna światowa